Стациона́р (от  — неподвижный):
 Стационар — лечебное учреждение с постоянными местами (койками) для больных (в отличие от поликлиники), больница.
 Стационар — постоянно действующее учреждение (в отличие от временного или передвижного). Например, библиотека, стационарная научная станция.
 Стационар (устар. стационер) — судно, постоянно находящееся на стоянке в каком-либо иностранном порту или на службе в определённом районе.